Anton Bankič je osebno ime več znanih Slovencev:
 Anton Bankič (1865-1945), duhovnik
 Anton Bankič (1814-1891), jezuit